3-й розыгрыш Чемпионата наций КОНКАКАФ состоялся с 5 по 19 марта 1967 года в Гондурасе. В финальной части турнира участвовали 6 сборных, определивших в однокруговом турнире чемпиона и призёров.

Отборочный турнир

Матчи

Итоговая таблица

Ссылки 
 Чемпионат наций КОНКАКАФ 1967 на RSSSF

1967